Собор Святого Саввы — ряд кафедральных соборов и приходских храмов, освящённых в честь святого Саввы Сербского.

 Собор Святого Саввы — главный православный храм Белграда.
 Собор Саввы Сербского (Вена) — православный храм в Вене.
 Храм Святого Саввы (Джэксон) — православный храм в Джэксоне.
 Храм Святого Саввы (Дюссельдорф) — православный храм в Дюссельдорфе.
 Собор Святого Саввы (Нью-Йорк) — кафедральный собор в Нью-Йорке.
 Собор Святого Саввы (Париж) — сербский собор в Париже.
 Собор Святого Саввы (Стокгольм) — кафедральный храм Британско-Скандинавской епархии в Стокгольме.

См. также 
 Монастырь святого Саввы (Александрия)